Municipio de Watauga puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Watauga (condado de Watauga, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Watauga.
 Municipio de Watauga (condado de Corson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Corson.